Tromp kan syfta på:

 Tromp – en sorts valvbåge

Personer
Maarten Tromp (1598–1653), nederländsk amiral.
Cornelis Tromp (1629–1691), nederländsk amiral.